Дрищев — название населённых пунктов на Украине:

 Дрищев — до 1946 г. название села Надречное в Бережанском районе Тернопольской области.
 Дрищев — до 1946 г. название села Подлесное в Монастырисском районе Тернопольской области.